Когель:

 Когель — город в Германии;
 Когель — река в Республике Коми.